Об'єктив — оптична система, яка формує дійсне зображення на приймачі світлової енергії.
 Об'єктив —  фотоклуб з Донецька.